De Kroatische voetbalclub NK Osijek speelt sinds 1982 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Osijek

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Osijek
NK Osijek